Massey peut désigner :

Patronyme 

 Andrew Massey (1946-2018), compositeur et chef d'orchestre anglais ;
 Anna Massey (1937-2011), actrice britannique ;
 Billie Massey (2000-), joueuse belge de basket-ball;
 Charles Carleton Massey (1838-1905) théosophe et parapsychologue britannique ;
 Christopher Massey (né en 1990), acteur américain ;
 Denton Massey (1900-1984), homme politique canadien en Ontario ;
 Doreen Massey (1938-), femme politique britannique, membre de la Chambre des lords ;
 Doreen Massey (1944-2016), géographe et chercheuse en sciences humaines et sociales britannique ;
 Edith Massey (1918-1984), actrice et chanteuse américaine ;
 Ilona Massey (1910-1974), actrice et chanteuse d'origine hongroise, naturalisée américaine ;
 James Massey (1934-2013), cryptologue américain ;
 Jennifer Ann Massey (née en 1973), actrice américaine ;
 Jeremiah Massey (né en 1982), joueur américain de basket-ball ;
 Kyle Massey (né en 1991), acteur américain ;
 Pierre Massey (1783-1860), homme politique français, député de la Somme 
Pierre François Massey (1754-1819) homme politique français, député de la Somme 
 Placide Massey (1777-1853), botaniste français ;
 Raymond Massey (1896-1983), acteur américain ;
 Sujata Massey (1964-), romancière américaine ;
 Vincent Massey (1887-1967), dix-huitième gouverneur général du Canada ;
 Walter Massey (1928-2014), acteur et scénariste québécois
 William A. Massey (1956-), mathématicien américain
 William S. Massey (1920-2017), mathématicien américain

Toponymes 
 Massey, ville de Nouvelle-Zélande, près de Auckland ;
 Massey, ville de l'Ontario ;
 Île Massey, île du Nunavut (Canada).

Divers 
 Massey Ferguson, constructeur de matériels agricoles, et notamment de tracteurs ;
 Le jardin Massey, jardin public de Tarbes construit au  par Placide Massey ;
 La chapelle de Massey, chapelle située dans le département français de la Meuse, à deux kilomètres de Pagny-sur-Meuse ;
 Le collège Massey, collège interdisciplinaire d'élite de troisième cycle affilié à l'Université de Toronto ;
 Les conférences Massey, événement littéraire prestigieux tenu annuellement au collège Massey de l'Université de Toronto ;
 La médaille Massey, médaille décernée chaque année par la Société géographique royale du Canada ;
 La construction de Lai-Massey, structure utilisée dans les algorithmes de chiffrement par bloc.

Homonymie de toponyme